Немецкие подводные лодки
U-15 (1911)

U-15 (1936)

U-15 (S194)  — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.